Paulhac - több község elnevezése Franciaországban:
Paulhac (Cantal)
Paulhac (Haute-Garonne)
Paulhac (Haute-Loire)
Paulhac-en-Margeride